Аррондо () — испанская фамилия. Известные носители:

  (род. 1963) — испанский политик.
   (род. 1989) — французская баскетболистка.
 Аррондо, Инес (род. 1977) — аргентинская хоккеистка (хоккей на траве), политик.
  (род. 1955) — аргентинский историк.
  (1956—2011) — аргентинский актёр.

Составные 
 Антониска Аррондо, Мариэла Андреа (род. 1975) — аргентинская хоккеистка (хоккей на траве).
 Давила Аррондо, Фидель (1878—1962) — испанский полководец.
 Растапкавичус Аррондо, Наташа Алехандра (род. 1975) — колумбийская певица, более известная как Наташа Клаусс.
  (19001968) — испанский богослов, иезуит.